Липит-Иштар — царь Исина, царь Шумера и Аккада. Правил приблизительно в 1935—1924 годах до н. э.

Биография

Первая половина правления 
Согласно Царскому списку, Липит-Иштар был сыном Ишме-Дагана, хотя одна копия (P2) называет его сыном Иддин-Дагана. По примеру своих предшественников, Липит-Иштар был обожествлён при жизни. В надписях его имени предшествует детерминатив diĝir, который размещался прямо перед именами богов. По этой причине в некоторых переводах он присутствует как «божественный Липит-Иштар».

В 1933 году до н. э. аморей Гунгунум, вероятно, находившийся на службе у Липит-Иштара, захватил власть в маленьком, но стратегически важном городе Ларсе и объявил себя царём этого города. Липит-Иштар вёл длительное соперничество с царством Ларса и аморейскими племенами. Один из годов правления Липит-Иштара носит название: «Год, когда Липит-Иштар отбил амореев». Остальные года царствования Липит-Иштар отображают его хозяйственную и религиозную деятельность (прорытие канала, подношения храмам). Большое внимание Липит-Иштар уделял городу Уру, где он возвёл в сан энтум богини Нингублаги свою дочь Эн-Нинсунзиг и продолжал поддерживать строительные работы в урских храмах.

Кодекс Липит-Иштара 

Однако особо прославился Липит-Иштар своей законодательной деятельностью. Названия некоторых его годов говорят, что он установил правопорядок в землях Шумера и Аккада, простил задолженности по долгам. Из его законодательных распоряжений был создан один из древнейших сводов законов на шумерском языке, условно называемый «Кодексом Липит-Иштара» — прямой предшественник знаменитого законодательства вавилонского царя Хаммурапи (около 1793 — 1750 годов до н. э.), ставший одним из первых кодексов в истории человечества (древнее его только сборник законов Ур-Намму). Кодекс Липит-Иштара первоначально состоял из 43 статей и содержал пролог и эпилог. Первоначальный кодекс, выбитый на камне, не сохранился, но при раскопках в Ниппуре удалось найти семь фрагментов позднейших копий на глиняных табличках. Путём сопоставления этих фрагментов удалось восстановить сборник законов Липит-Иштара, хотя и в неполном виде.

Законы Липит-Иштара были призваны закрепить существующие экономические отношения в условиях усиления частной собственности, вызывавших появление новых прецедентов в отношениях личности и государства. Сохранившиеся до нашего времени примеры законов Липит-Иштара касаются правил и порядка найма рабочей силы и имущества, семейного права и права наследования, различных аспектов владения частной собственностью, отношений в земельном и долговом праве. В законах Липит-Иштара не делалось различия между рабом-военнопленным, купленным рабом и рабом-должником, не предусматривалось никакого отличия в правовом отношении между амореями и остальным населением Шумера и Аккада. Судя по введению, законы были составлены с учётом в первую очередь интересов населения городов Ниппура, Ура и Исина.

Конец царствования 
Ближе к концу правления Липит-Иштара правитель Ларсы Гунгунум захватил Ур, в результате чего от Исина отпал юг страны. Видимо, Липит-Иштар был низложен в результате восстания. Во всяком случае, его преемник Ур-Нинурта не был его сыном и, вероятно, является узурпатором. С гибелью Липит-Иштара пресеклась прямая линия династии царей Исина, происходящая от Ишби-Эрры.

Со смертью Липит-Иштара закончился период, во время которого государство, возглавляемое правителями Исина, хотя бы отчасти считалось преемником державы Ура. Начиная с этого момента Южная Месопотамия распалась на множество соперничавших друг с другом государств.

Согласно Царскому списку (копии L1+N1, P2, P5) и Списку царей Ура и Исина Липит-Иштар правил 11 лет.

Список датировочных формул Липит-Иштара

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список датировочных формул Липит-Иштара
 Правовой свод Липит-Иштара
 Ниппурский царский список
 Гимны и поэмы написанные в правление Липит-Иштара

Законодательство Древней Месопотамии
Правители Азии XX века до н. э.
Свергнутые монархи
Цари Исина